Mauren bezeichnet: 

 ein muslimisches Berbervolk in Nordafrika, siehe Mauren
 im mittelalterlichen Spanien und Portugal allgemein alle muslimischen Volksgruppen (Araber, Berber, Saqaliba, Muwalludun, Morisken und Mudejares)
 von Römern und Byzantinern oftmals synonym auch die Stämme der antiken Mauretanier, die sogenannten „Mohren“ (Schwarzen), siehe auch heutige Ethnien in Mauretanien 
 in Sri Lanka die tamilischsprachigen Muslime, siehe Moors
 als deutsche Kurzbezeichnung das Maurenmassiv, Massif des Maures

 schwäbischer Plural von „Mauer“
Mauren heißen folgende Orte:
 Mauren (Liechtenstein)
 Mauren TG, eine Ortschaft in der Gemeinde Berg TG, Kanton Thurgau, Schweiz
 Mauren (Ehningen), Weiler und ehemaliges Schloss in der Gemeinde Ehningen, Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg
 Mauren (Harburg), Ortsteil der Stadt Harburg im Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Einen Ortsteil der Gemeinde Ebenweiler im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg

Mauren ist der Nachname von:

 Wilhelm Mauren (1870–1929), deutscher Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Maura
 Mauern (Begriffsklärung)
 Mohr